

Lokalizacje

Niemcy 
 Bawaria
 Thundorf – dzielnica Freystadt
 Thundorf – dzielnica Osterhofen  
 Thundorf – dzielnica gminy Ainring w powiecie Berchtesgadener Land
 Thundorf in Unterfranken – gmina w powiecie Bad Kissingen

Szwajcaria 
 Thundorf – gmina w kantonie Thurgau